Marc Juni Penne (pretor), magistrat romà, edil curul el 205 aC i pretor urbà el 201 aC
 Marc Juni Penne (cònsol), magistrat romà, pretor el 172 aC i cònsol el 167 aC
 Marc Juni Penne (tribú), tribú de la plebs el 126 aC